Омарбе́ков — фамилия казахского происхождения; имеет женскую форму . Известные носители:
 Омарбеков, Егемберди (1925—1995) — советский колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда (1966).
 Омарбеков, Талас Омарбекович (1948—2021) — советский и казахстанский историк, педагог, общественный деятель.

Омарбекова

См. также